Aldo Rossi – generale italiano (1898 – ...)
 Aldo Rossi – attore statunitense (1926-1992) 
 Aldo Rossi – architetto italiano (1931-1997)
 Aldo Rossi – sceneggiatore, regista e scrittore italiano
 Aldo Loris Rossi – architetto italiano (n. 1933)